Dette var den 3. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev TSV 1860 München.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1965
Fodbold i 1966